Estella-Lizarra (baskiska: Lizarra, occitanska: Estela) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Estella-Lizarra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Estella-Lizarra är kuperad västerut, men österut är den platt. Estella-Lizarra ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Estella-Lizarra. Runt Estella-Lizarra är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Estella-Lizarra är det största samhället i trakten. Trakten runt Estella-Lizarra består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra